Фабиан Хайнле (; род. 14 мая 1995, Лайнфельден-Эхтердинген, Германия) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в прыжке в длину. Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года.

Биография 
6 июня 2015 года в Обертайринге он поднял свой личный рекорд до 8,25  м при ветре чуть ниже предела 1,9  м / с. Свой талант он подтвердил на чемпионате Европы среди молодёжи в Таллине, выиграв золотую медаль с результатом 8,14  м.

8 августа 2018 года, на чемпионате Европы в Берлине , Фабиан Хейнл становится европейским вице-чемпионом в своей дисциплины благодаря прыжку на 8,13 м, лучшим в текущем сезоне. Это его первая медаль на крупных международных стартах по лёгкой атлетике.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны в длину Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года